Les Raiders de Nepean sont une équipe de hockey sur glace de la Ligue centrale de hockey junior A. L'équipe est basée à Nepean dans la province de l'Ontario au Canada.

Historique 
L'équipe est créée en 1972.

Saison-par-Saison 

Club de hockey sur glace en Ontario
Club sportif fondé en 1972